Saint-Célestin kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Saint-Célestin (kommun i Kanada, lat 46,21, long -72,44), Québec, Centre-du-Québec, 
 Saint-Célestin (kommun i Kanada, lat 46,21, long -72,41), Québec, Centre-du-Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar